

Sigle 
 Unione Sindacale Italiana – sindacato italiano del passato
 USI - CIT – sindacato italiano
 Unione Socialista Indipendente – partito politico italiano
 Università della Svizzera italiana – università svizzera

Codici 
 USI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mabaruma (Guyana)